Шон Фонтено, также известный как Solo — американский актёр, наиболее известный как прототип Франклина Клинтона (которого он также озвучил) в игре Grand Theft Auto V.

Биография 
Шон Фонтено родился и вырос в Южной части Лос-Анджелеса, где окончил среднюю школу Локк. Чуть позже вступил в банду Crips, где ему пришлось часто участвовать в перестрелках. Но вскоре Фонтено принял решение уйти из банды и встать на правильный путь, поскольку ему пришлось испытать все тяготы бандитской жизни.

Я был по обе стороны пистолета. Я не хочу себя слишком выпячивать, но я занимался этим. Я бывший член банды. Я бывший вор. Я бывший угонщик автомобилей. Я делал всё это. Я знаю, каково это быть по обе стороны пистолета, попасть в тюрьму и прочее. Чёрт, я знаю, каково это быть подстреленным. В меня стреляли несколько раз.

Шон Фонтено сыграл в фильмах «Третья отсидка» (2000) и «Мойка» (2001). Через три года он принял участие в озвучивании второстепенных персонажей в компьютерной игре Grand Theft Auto: San Andreas. В 2013 году его пригласили озвучить и выступить моделью Франклина Клинтона в игре Grand Theft Auto V. В одном из интервью Фонтено рассказал, что Франклин Клинтон — это его копия.

В 2014 году Шон Фонтено участвовал в озвучивании компьютерной игры Watch Dogs, а в 2015 году снялся в фильме «Grow House». В 2021 году снова озвучил Франклина Клинтона, вернувшегося в GTA Online: The Contract.

Фильмография

Фильмы

Видеоигры

Примечание

Ссылки 

Киноактёры США